Pradera kan syfta på:

Colombia 

 Pradera (kommun), Valle del Cauca, 
 Pradera (ort), Valle del Cauca,